Teodorówka bezeichnet Dörfer in Polen:
 Teodorówka (Biłgoraj), ein Dorf der Gmina Biłgoraj in der Woiwodschaft Lublin
 Teodorówka (Dukla), ein Dorf der Gmina Dukla der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Teodorówka (Frampol), ein Dorf der Gmina Frampol in der Woiwodschaft Lublin
 Teodorówka (Obsza), ein Dorf der Gmina Pniewy in der Woiwodschaft Großpolen
 Teodorówka (Wierzbica), ein Dorf der Gmina Rudniki in der Woiwodschaft Opole